Биоэнергоинформа́тика (от  — «жизнь»,  — «информация, разъяснение» и  — «энергия») — направление в псевдонауке.

Возникновение термина 
Термин «биоэнергоинформатика» был предложен в 1988 году профессором МГТУ им. Н. Э. Баумана Волченко В. Н. при подготовке к Первой Всесоюзной конференции «Энергоинформационный обмен в природе» (г. Москва).

Общие понятия 
Биоэнергоинформатика предполагает наличие во Вселенной, помимо известных форм материи, ещё и сверхъестественного, при первичности идеального (называемого «информационным взаимодействием») по отношению к материальному. Биоэнергоинформатика рассматривает Вселенную как информационно единую живую систему, построенную в соответствии с некоторым общим замыслом.

Как направление псевдонауки биоэнергоинформатика сформировалась в 70-х годах XX века в ряде стран (Россия, США, Англия, Япония). Первоначально её объектом изучения были необъяснимые (по заявлению биоэнергоинформатиков) «аномальные» явления (парапсихологические феномены и т. п.).

Отношение научного сообщества 
Научное сообщество рассматривает биоэнергоинформатику как псевдонауку
 и современное суеверие.

См. также 
 Биоэнергетика (альтернативная медицина)
 Волченко, Владимир Никитич
 Лазарев, Сергей Николаевич (парапсихолог)

Примечания

Литература

Материалы сторонников 
 Зенин С. В. Биоэнергоинформатика // Избранные материалы Международных Междисциплинарных Конференций-Программ: «Гармония Мира и совершенствование человека в философиях/мировоззрениях народов Мира (Россия, Индия, Китай и сопряженные страны)» и «Методологические проблемы организации Единого Знания, как синтеза наук, нерелигиозных и религиозных философий и искусств», за период 2002—2008 гг.
 Юсупов Г. А. Энергоинформационная медицина.— М.: Московские новости, 2000. — 335 с.
 Дульнев Г. Н. Энергоинформационный обмен в природе / Серия «Выдающиеся ученые ИТМО». — СПб: СПбГИТМО, 2000. — 140 с.

Материалы критиков 
  
 Кругляков Э. П. Доклад комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований на президиуме РАН 16 марта 1999 г. / Философия науки. 1999. № 1 (5).
 Гущин А. Н. Биоэнергоинформатика и другие лженаучные воззрения в архитектуре // Академический вестник УралНИИпроект РААСН, выпуск 1, 2010.
 См. также возражение на статью Гущина — Косов А. А., Барабанов А. А., Ярославцев Н. А. О критическом восприятии предостережений (Комментарии к статье А. Н. Гущина «Биоэнергоинформатика и другие лженаучные воззрения в архитектуре», опубликованной в «Академическом вестнике УралНИИпроект РААСН», 2010, № 1) // Академический вестник УралНИИпроект РААСН, выпуск 2, 2010. С. 88—92.
 Ответ автора на возражение — Гущин А. Н. Архитекторам о лженауке (дискуссия вторая) // Академический вестник УралНИИпроект РААСН, выпуск 4, 2010.

Неакадемические направления исследований
Оккультизм